Groover ist der Familienname folgender Personen:

 Denmark Groover Jr. (1922–2001), US-amerikanischer Politiker
 Jan Groover (1943–2012), US-amerikanische Fotografin, Malerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Grover